

Patronyme 

 Achille Leonardi (ca 1800-1870), peintre italien ;
 Gustavo Leonardi (1869-1918), entomologiste italien ;
 Jean Leonardi (1541-1609), religieux catholique italien ; 
 Lamberto Leonardi (1939-2021), joueur devenu entraîneur de football italien ;
 Marco Leonardi (1971-), acteur italien ;
 Silvio Leonardi (1914-1990), homme politique italien, membre du Parti communiste.

Patronyme composé 
 Natascia Leonardi Cortesi (1971-), fondeuse suisse.

Zoologie 
 Phlyctimantis leonardi, espèce d'amphibien ;
 Anomochilus leonardi, espèce de serpent.

Voir aussi